Serie B i fotboll 1986/1987 innebar att Pescara, Pisa och Cesena gick till Serie A.

Slutställning

Skiljematcher

Uppflyttningskval 

Cesena uppflyttade till Serie A.

Nedflyttningskval 

Campobasso nedflyttade till Serie C1.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1986 i Italien
1987 i Italien
Fotbollssäsongen 1986/1987
1986/1987